Alexander Krull (31 de Julho de 1970) é vocalista da banda Atrocity. 

Formou, juntamente com Liv Kristine Espenæs, a banda Leaves' Eyes, na qual faz backing vocal. 

Cantores da Alemanha